Mario Larocque, kanadski hokejist, * 24. april 1978, Montreal, Quebec, Kanada.

Larocque je bil na NHL naboru 1996 izbran v prvem krogu s strani moštva Tampa Bay Lightning kot skupno 15. To mu je uspelo po eni sezoni igranja za moštvo Hull Olympiques v ligi QMJHL. Nato se je preselil na univerzo Massachusetts Lowell. Zanje je igral eno sezono, nato je igral zopet v QMJHL ligi za Sherbrooke Faucons. Šele v sezoni 1997/98 je prvič stopil na led lige NHL. Za moštvo Tampa Bay Lightning je odigral 5 tekem in si prislužil 16 kazenskih minut. Preostanek sezone je prebil v ligi IHL, natančneje ekipi Cleveland Lumberjacks. Naslednji dve sezoni je prebil v še enem IHL-ligašu Detroit Vipers. Zatem je podpisal z NHL moštvom Buffalo Sabres, a so ga tam dodelili AHL-ligašu Rochester Americans. Pred sezono 2002/03 je odšel v ligo ECHL k moštvu Wheeling Nailers. Zanje je skupno odigral 129 tekem in dosegel 82 točk.

Po kratki avanturi pri AHL moštvu Wilkes-Barre/Scranton Penguins (hčerinski ekipi NHL moštva Pittsburgh Penguins) se je preselil v ligo UHL k moštvoma Danbury Trashers in Fort Wayne Komets. Konec sezone 2005/06 je prebil v AHL moštvu Bridgeport Sound Tigers, za katere pa je igral le 5 tekem. 

Leta 2007 se je pridružil avstrijskemu moštvu HC TWK Innsbruck, za katerega je igral celo sezono 2007/08. Na začetku sezone 2008/09 je odšel v Italijo k moštvu SG Pontebba, a se tam ni naigral in 1. decembra 2008 se je pridružil EC Red Bull Salzburgu. 

Za kanadsko reprezentanco ni igral na nobeni tekmi.

Pregled kariere
Posodobljeno: 25. februar 2009

|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 95/96
|
| 68
| 7
| 19
| 26
| 
| 196
|
| 14
| 2
| 5
| 7
|
| 16
|-
| Univerza Massachusetts Lowell
| NCAA
| 96/97
|
| 64
| 13
| 37
| 50
| 
| 160
|
| 12 
| 2
| 5
| 7
| 
| 34
|-
| Sherbrooke Faucons
| QMJHL
| 97/98
|
| 28
| 6
| 10
| 16
| 
| 125
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 98/99
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 98/99
|
| 59
| 5
| 7
| 12
| 
| 202
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 99/00
|
| 60
| 0
| 5
| 5
| 
| 234
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 00/01
|
| 71
| 2
| 1
| 3
| 
| 233
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 01/02
|
| 75
| 8
| 7
| 15
| 
| 219
|
| 2 
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Wheeling Nailers
| ECHL
| 02/03
|
| 66
| 18
| 26
| 44
| 
| 194
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Wheeling Nailers
| ECHL
| 03/04
|
| 66
| 13
| 22
| 35
| 
| 166
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 
| 12
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 03/04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Danbury Trashers
| UHL
| 04/05
|
| 68
| 6
| 26
| 32
| 
| 271
|
| 11
| 3
| 3
| 6
| 
| 24
|-
| Danbury Trashers
| UHL
| 05/06
|
| 46
| 5
| 10
| 15
| 
| 187
|
| 18
| 0
| 11
| 11
| 
| 40
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 05/06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 11
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Fort Wayne Komets
| UHL
| 06/07
|
| 76
| 27
| 40
| 67
| 
| 231
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| 
| 40
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 37
| 8
| 9
| 17
| +6
| 123
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| SG Pontebba
| Serie A
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
|  
|  
|  
|  
|  
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
|  
|  
|  
|  
|  
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |797
| bgcolor="#7FFF00" |118
| bgcolor="#7FFF00" |219
| bgcolor="#7FFF00" |337
| bgcolor="#7FFF00" |+6
| bgcolor="#7FFF00" |2572
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |31
| bgcolor="#7FFF00" |41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |166
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Tampa Bay Lightning)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Hull Olympiques
Hokejisti Univerze Massachusetts Lowell
Hokejisti Sherbrooke Faucons
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Wheeling Nailers
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokejisti Danbury Trashers
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti EC Red Bull Salzburg